Bełk (Silezië) - dorp in Polen
 Bełk (Ermland-Mazurië) - dorp in Polen
 Bełk (Święty Krzyż) - dorp in Polen

 Bełk (Oder) - zijrivier van de Oder

Zie ook
 Belk (Alabama) - dorp in Alabama, Verenigde staten